Het tennistoernooi Australian Open werd in 2004 bij de vrouwen voor de 78e keer gehouden. De als eerste geplaatste Belgische Justine Henin-Hardenne won het toernooi door in de finale haar als tweede geplaatste landgenote Kim Clijsters met 6-3, 4-6 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2004